Ре́йтинг — це числовий або порядковий показник успішності або популярності, який відображає важливість або вплив певного об'єкта або явища.

Сутність 

 Показник оцінки діяльності, популярності, авторитету якоїсь особи, організації, групи, програм у певний час, що визначається соціологічним опитуванням, голосуванням та ін. і визначається місцем, яке вони посідають серед собі подібних.
 Відносний показник надійності ділового партнера, банку, страхової компанії тощо.
 Становище спортсмена чи команди серед подібних. Оцінюється певним числом балів. (напр. рейтинг ФІФА).
 Показник медіапланування. Позначає частину цільової аудиторії, що контактує з конкретним медіаносієм. Вимірюється або кількістю людей, або у відсотках до загальної чисельності населення.

Приклади рейтингів 

 ступінь популярності відомих діячів в галузі політики, культури й т. д.;
 рівень лояльності споживачів до торгової марки товару чи послуги (напр. рейтинг конкурсу народних уподобань «Фаворити Успіху»);
 кредитний рейтинг підприємства, корпорації;
 індивідуальний числовий показник оцінки спортивних досягнень шахістів у класифікаційному списку (рейтинг-лист);
 віковий рейтинг змісту фільму, передачі або відеогри;
 рейтинг телевізійних та радіопрограм (напр. рейтинг «Україна має талант» становив 30,3 %);
 «зірковий» рейтинг готелів, або рейтинг ресторанів та майстерності шеф-кухарів (напр. Мішлен, Го-Мійо, S. Pellegrino World's 50 Best Restaurants від британського журналу Restaurant).

В останньому випадку рейтинг — це відсоток осіб чи домогосподарств у регіоні, які дивляться (слухають) певний телеканал (радіостанцію) або програму. Наприклад, якщо з 1000 домогосподарств, які входять до вибірки якогось агентства, 250 налаштували свої телевізори на канал 1+1 , то його рейтинг у цей час складатиме 25 %.

Поруч із телевізійним рейтингом часто подають і частку, яка корелюється з числом телевізорів (радіоприймачів), які у цей час увімкнені. Наприклад, якщо у попередньому випадку з 1000 були увімкнені лише 750 телевізорів, частка 1+1 складатиме 33 % (250:750). Зазвичай, частка завжди більше за рейтинг. Для телеканалів та радіостанцій у боротьбі за гроші рекламодавців особливо важлива частка.

Див. також 
 ренкінг

Примітки

Джерела 
 
 

Класифікація
Методи оцінювання